Ієрархія — порядок підпорядкованості нижчих ланок до вищих, організація їх в структуру типу дерево; принцип управління в централізованих структурах
 Військова ієрархія — узагальнена структуризація збройних сил країни, а також структурована система поділу військовослужбовців на вищі й нижчі посади, чини, ранги, військові звання.
 Соціальна ієрархія — диференціація суспільства на соціальні класи та верстви населення.
  — це організаційна структура, в якій кожен елемент організації підпорядковується єдиному іншому елементу.
  — це об'єкт (впорядкована множина), що складається із передпорядку, базованого на множині.
 Ієрархія (об'єктно-орієнтоване програмування) — наслідок успадкування — механізму утворення нових класів на основі використання вже існуючих.
 Церковна ієрархія — поділ священнослужителів за санами.